Le terme désigne principalement :
 John Doe, le pantonyme d'une personne.

Pseudonyme 

 John Doe, l'informateur initial dans l'affaire des Panama Papers ;
 John Doe (1954-), musicien américain, bassiste et principal compositeur du groupe punk X ;
 John Doe (1893-1945), un des noms de plume utilisés par l'écrivain français Régis Messac ;

Personnages de fiction

Cinéma 
 Tueur (interprété par Kevin Spacey) du film Seven de David Fincher.

Séries télévisées 
 Personnage principal (interprété par Dominic Purcell) dans la série télévisée éponyme.
 Dans Desperate Housewives :
 pseudonyme donné durant l'hospitalisation psychiatrique du fils de Betty Applewhite dans l'épisode 10 de la  ;
 nom donné au corps trouvé brûlé dans le feu d'une salle de concert, dans le dernier épisode de la saison 5, faisant référence au psychiatre de Dave Williams.
 Pseudonyme sous lequel apparait George O'Malley, renversé par un bus en voulant sauver une jeune femme dans l'épisode 24 de la saison 5 de Grey's Anatomy.
 Un alias de Christopher Chance dans la série Human Target : La Cible.
 Nom donné à un homme renversé par une voiture dont on ne connait pas le nom au début, dans l'épisode 16 de la saison 8 de Supernatural.
 Nom donné à David dans Once Upon a Time lorsque celui-ci est dans le coma dans la saison 1.
 Dans Loïs et Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman :
 Nom donné à Lane Davies dans la quatrième saison (épisode double : À la rencontre de John Doe) ;
 John Doe est le président élu des États-Unis dans un épisode.
 Nom donné à un patient amnésique par le Docteur Beverly Crusher, dans Star Trek : La Nouvelle Génération, épisode 25 de la saison 3.
 Nom donné aux corps non identifiés, par la police, dans The Wire.
 John Doe est le surnom d'Axel Allard, l'ami gay de Christophe, le cousin de Monica et Ross, dans la série Friends.
 John Doe est un des personnages de la série iZombie.

Littérature 
 Nom que prend officiellement l'un des personnages du roman jPod de Douglas Coupland tandis qu'il avait reçu un nom étrange à la naissance.
 John Doe est le premier cauchemar que Yumeji rencontre, dans le manga Yumekui Merry.
 John Doe est le nom d'une personne recherchée (wanted! John Doe, $ 2.000) sur la couverture de la bande dessinée Chasseur de primes (Lucky Luke).
 John Doe est le nom officiel du personnage du Bourbon Kid, dans la saga Le Livre sans nom.
 John Doe est déjà utilisée en 1862 par Josiah Warren ; on en retrouve une illustration dans son œuvre True Civilisation.

Jeux vidéo 
 Pseudonyme choisi par De Killer lorsqu'il se présente en tant que majordome de l'accusé dans l'épisode 4 Adieu ma volte-face de Phoenix Wright: Ace Attorney - Justice for All.
 John Doe est le nom attribué au Joker au moment de sa rencontre avec Bruce Wayne lors de son internement à l'asile d'Arkham, dans le jeu vidéo Batman the Telltale series.
 John Doe est le nom donné à l'intelligence artificielle centrale, dans . Dans Metal Gear Solid 3 : Snake Eater, dans la conversation avec Para_Medic, Naked Snake dit qu'il s'appelle John Doe et Para_Medic répond qu'elle s'appelle Jane Doe avec un ton ironique, Snake reprend le nom de John dans une conversation avec Ocelot à la fin du jeu avec un sourire ironique par rapport cette conversation.
 John Doe est le nom donné par défaut à un nouveau joueur sur le mod PERP de Garry's Mod.
 John Doe, Alan Smithee et Edgar Grant sont les noms des trois agents du MI6 dans Death by Degrees.
 John Doe est le nom donné au premier zombie à tuer pour récupérer le sac et la batte de cricket, dans ZombiU.
 John Doe est le nom par défaut dans Far Cry.
 John Doe est le nom par défaut du joueur dans Silent Hunter 4: Wolves of the Pacific.
 John Doe est le nom par défaut en multijoueur dans Tom Clancy's Rainbow Six 3: Raven Shield.
 John Doe est le pseudonyme choisi par Shelly de Killer dans la traduction anglaise faite par des fans de Gyakuten Kenji 2.

Titres d'œuvres

Cinéma 
 Meet John Doe (L'Homme de la rue) est un film de Frank Capra.
 John Doe : Vigilante est un film australien de Kelly Dolen sorti en 2014.

Séries télévisées 
 John Doe est une série télévisée produite en 2002 par la Fox et qui n'a connu qu'une seule saison de 21 épisodes.
 John Doe est le titre original du  de la deuxième saison du feuilleton télévisé Prison Break.
 John Doe est le titre original de l'épisode Amnésie de X-Files (saison 9, épisode 7).

Littérature 
 John Doe ! est une bande dessinée, scénario de Baloo, dessin de Alain Henriet, édité par Delcourt.
 John Doe est le titre d'une nouvelle de l'auteur américain Tess Gerritsen, édité par Transworld.

Album 
 The incredible tale of John Doe est un album du groupe Fullblast.

Chansons 
 Doe est le titre d'une chanson du groupe de metal Testament.
 Le collectif  Session réalise une série de freestyles anonymes John Doe et Jane Doe chaque semaine sur internet.
 John Doe est le titre d'une chanson du rappeur Vald.
 Another John Doe est le titre d'une chanson du groupe thenewno2.
 John Doe est le titre d'une chanson du groupe français Taxi Girl.
 John Doe est le titre d'une chanson du rappeur américain Rick Ross.
 John Doe est le titre d'une chanson du groupe français Messin Stereostar 69.
 John Doe est le titre d'une chanson du chanteur B.o.B en featuring avec Priscilla.
 John Doe est le titre d'une chanson du groupe coréen Wonder Girls.

Autres utilisations 
 Éditions John Doe est une maison d'éditions française de jeux de rôle, avec pour slogan « le jeu de rôle est mort mais personne n'est venu réclamer le corps » (en référence à la mauvaise santé des maisons d'éditions à la fin des années 1990-début 2000).
 John Doe est le nom d'une agence de design industriel basée sur Paris.
 John Doe est le nom d'un escape game (ou jeu d'évasion) basé actuellement sur Lille et dont le principe est que tous les clients sont considérés comme des John Doe, des inconnus partant à la recherche d'agents dont on a perdu la trace.
 John Doe est l'appellation donnée aux brevets d'inventions retirés du domaine public.

Notes